Carre, Carré o Carrè possono riferirsi a:

Geografia
 Carrè – comune della Provincia di Vicenza
 Carre – antica città della Mesopotamia
 Boucan-Carré – comune di Haiti facente parte dell'arrondissement di Mirebalais
 Carre – toponimo nel comune di Meinier

Persone 
 Albert Carré (1852-1938) – librettista, attore e direttore d'opera francese, nipote di Michel
 Ben Carré (1883-1978) – scenografo e costumista francese
 Cyrille Carré (1984) – canoista francese
 Désiré Carré (1923-2014) –  calciatore francese
 Ferdinand Philippe Carré (–) – ingegnere francese
 Isabelle Carré (1971) – attrice francese
 John le Carré (1931-2020) – scrittore britannico
 Louis Carré (1663-1711) – matematico francese
 Louis Carré (1925-2002) – calciatore belga
 Marguerite Carré (1880-1947) – soprano francese, moglie di Albert
 Michel Carré (1821-1872) – librettista francese
 Olivier Carré (1961) – politico francese
 Olivier Carré (...) – sociologo francese
 Pierre-Marie Joseph Carré (1947) – arcivescovo cattolico francese
 Rhys Carre (1998) – rugbista a 15 gallese

Altro
 Carré – termine francese per indicare l'acconciatura a caschetto
 Carré – taglio di parte di animali da carne (bovini, suini e ovini)
 Carrè Chiuppano Altovicentino – squadra italiana di calcio a 5
 Carré d'Art – museo d'arte contemporanea a Nîmes
 Giardino Carré de Baudouin – giardino di Parigi
 Maison Carrée – tempio romano di Nîmes
 Pré carré – doppia linea di fortezze all’italiana
 Salon Carré – sala del Museo del Louvre di Parigi
 Teatro Carré – teatro di Amsterdam